В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Сент-Джозеф ():
 округ Сент-Джозеф — штат Индиана
 округ Сент-Джозеф — штат Мичиган